Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2 in Calbe (Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Calbe (Saale)
 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2 in Hann. Münden, siehe Liste der Baudenkmale in Hann. Münden
 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Miltitz (Leipzig)
 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2 in Oderwitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Oderwitz

Siehe auch:
 Ludwig-Jahn-Straße 2